Первый дивизион Мальты 1966/1967 () — 52-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1966/1967
Мальта
Мальта
1966 год на Мальте
1967 год на Мальте